Чеканка або карбування — технологічний процес оброблення металів тиском

Чеканка — село в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства